

Sigle 

TC est un sigle, qui signifie :

 Carbone inorganique total ;
 Cellule T Cytotoxique ;
 Techcrunch, un blog concernant le Web et les entreprises qui le font ;
 Techniques de commercialisation ;
Traffic control (Linux) ;
 Thermocouple ;
 Timecode pour l'audiovisuel ;
 Tissus conjonctifs ;
 Tour de contrôle ;
 Transformateur de courant ;
 Transport en commun ;
 Trolley Coach (« trolleybus »), comme le Marmon-Herrington TC
 Traumatisme crânien ;
 Tube collecteur ;
 Tiger Compiler, un projet pédagogique pour l’apprentissage de la construction des compilateurs ;
Télécommunication (un des départements à l'INSA de Lyon).

En droit français, il peut être utilisé pour :
 Tribunal correctionnel ;
 Tribunal des conflits ;
 Tribunal de commerce.
tronc cœliaque
tronc commun

Code 
TC est un code, qui signifie :

 Émirats arabes unis, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 (de l’ancien nom anglais Trucial Coast) ;
 Îles Turks-et-Caïcos, selon la liste des Internet TLD (Top level domain) ;
 TC, timecode pour l'audiovisuel ;
 Turquie, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs :
 selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports, la Turquie a pour code LT ;
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), la Turquie a pour code alpha-2 TR ;
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), la Turquie a pour code alpha-3 TUR ;
 selon la liste des codes pays du CIO, la Turquie a pour code TUR ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, la Turquie a pour code TR ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, la Turquie a pour code alpha-2 TU ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, la Turquie a pour code alpha-3 TUR.

Symbole 
TC est un symbole, qui signifie :

 téracoulomb, unité de mesure de charge électrique ;
 Technétium, un élément chimique, selon la liste des éléments chimiques.

Autres 
 tC est une automobile - le Scion tC, un coupé lancé en 2004.
 Tc est le digramme de l'alphabet latin.
 TC, est une classe de complexité, en informatique théorique.

Code